Зирукуаро има више значења:

 Зирукуаро (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зирукуаро (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зирукуаро (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику